Brefeldiellaceae är en familj av svampar. Brefeldiellaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brefeldiellaceae